Гранкин — русская фамилия:

 Гранкин, Анатолий Ефимович (род. 1938) — депутат ВС РК.
 Гранкин, Андрей Владимирович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Гранкин, Владимир Михайлович (1940—2015) — советский и российский художник.
 Гранкин, Иван Иванович (1924—1994) — Герой Советского Союза.
 Гранкин, Михаил Владимирович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Гранкин, Павел Николаевич (1925—2012) — Герой Советского Союза.
 Гранкин, Пётр Григорьевич (род. 1926) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.
 Гранкин, Сергей (род. 1968) — тележурналист, корреспондент канала RTVi в Израиле.
 Гранкин, Сергей Юрьевич (род. 1985) — российский волейболист.